Аксий может означать:

Фамилия:
 Квинт Аксий — банкир и сенатор, был в дружеских отношениях с Цицероном, один из участников диалога Варрона «О сельском хозяйстве».
 Луций Аксий из Реаты — всадник.
 Луций Аксий Назон — монетарий 71 года.

Имя, Наименование:
 Аксий (Лобов) (род. 1980) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский.
  — в греческой мифологии речной бог реки Аксиос (Вардар), супруг , дочери , отец  и дед Астеропея.
 Axius — род ракообразных из инфраотряда Axiidea.

Топонимы:
 Аксий — река Аксиос (Вардар).
 Аксий — река Оронт (Эль-Аси).